Loona peut désigner :

 Loona (1974-), chanteuse néerlandaise ;
 Loona, girl group sud-coréen.